Guinn är ett efternamn som burits av bland andra

 Kenny Guinn (1936–2010), amerikansk delstatsguvernör i Nevada
 Nora Guinn (1920–2005), inuti-amerikansk domare
 Dominick Guinn (född 1975), amerikansk domare

Se även 
 Guinn mot Förenta Staterna

Engelska efternamn